Александр Изотов:
 Изотов, Александр Александрович (1907—1988) — советский геодезист, доктор наук, профессор.
 Изотов, Александр Дмитриевич (1951—2022) — советский и российский физикохимик, член-корреспондент РАН.